A 2010-es WTCC brit nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság hatodik fordulója. 2010. július 18-án rendezték meg Brands Hatch-n, Kentben.

Időmérő

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

Források 

 Hivatalos végeredmény

Brit
Autóversenyzés az Egyesült Királyságban